Pressed chair – sedia progettata da Harry Thaler per Nils Holger Moormann
 Pressed Roses – cortometraggio muto del 1910 diretto da Harry Solter
 Pressed - Soldi pericolosi –  film del 2011 diretto da Justin Donnelly
 The Earth Pressed Flat – album del gruppo musicale statunitense 10,000 Maniacs